Боб и Мајк Брајан су одбранили титулу освојену 2014. године. У финалу су савладали Вашека Поспишила и Џека Сока са 6:3, 1:6, [10:8].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Мајамија – мушки парови
Отворено првенство Мајамија 2015.